Inshū bezeichnet:
 Provinz Inaba, eine historische Provinz Japans
 Provinz Oki, eine historische Provinz Japans